Сууре-Яані (волость), Су́уре-Я́ані (ест. Suure-Jaani vald) — волость в Естонії, одиниця самоврядування в повіті Вільяндімаа з 1 листопада 2005 до 21 жовтня 2017 року. 
 Колга-Яані (волость), Колга-Яані (ест. Kolga-Jaani vald) — волость в Естонії, у складі повіту Вільяндімаа. 
 Ярва-Яані (волость), Я́рва-Я́ані (ест. Järva-Jaani vald) — волость в Естонії, одиниця самоврядування в повіті Ярвамаа з 26 вересня 1991 до 21 жовтня 2017 року. 
 Сууре-Яані (волость, 1992), Су́уре-Я́ані (ест. Suure-Jaani vald) — волость в Естонії, одиниця самоврядування в повіті Вільяндімаа з 13 лютого 1992 до 1 листопада 2005 року. 
 Геттер Яані, Ге́ттер Яа́ні (ест. Getter Jaani; нар. 3 лютого 1993 року, Таллінн, Естонія) — естонська співачка і фіналістка «Eesti otsib superstaari» (третій сезон).